Medusa (animal), também chamado de água-viva ou caravela
 Água branca (turbulência), fenômeno também chamado de água viva

Artes
 Água Viva (telenovela), de Gilberto Braga, exibida pela TV Globo (1980)
 Água Viva (livro), de Clarice Lispector
 Água Viva (peça de teatro)
 Água Viva (álbum de Gal Costa)
 Água Viva (álbum de J. Neto)
 Água Viva (álbum de Milad)
 Água Viva (álbum de Seu Cuca)

Ver também

Desambiguação